Джон Тернер Уолтон Ньюболд (; 8 мая 1888 — 20 февраля 1943) — британский левый политический деятель, литератор, экономист. Первый депутат британского парламента, избранный от Коммунистической партии.

Биография 
Родился 8 мая 1888 в деревне , Ланкашир. Учился в  и Манчестерском университете. По окончании университета преподавал историю и политические науки, участвовал в исследованиях в области развития промышленности и экономики.

Вступил в Фабианское общество, с 1908 был членом Лейбористской партии, с 1910 — Независимой рабочей партии. В годы Первой мировой войны занимал пацифистские позиции, состоял в «Обществе против призыва». В 1917 вошёл в состав марксистского издательства Союз плебса и в Британскую социалистическую партию.

В 1921 году вышел из НРП и вступил в Коммунистическую партию Великобритании, войдя в её первый ЦК.

В 1922 году был избран в парламент в Палату общин от округа Мотеруэлл. Несмотря на то, что избирался при поддержке Лейбористской партии, Ньюболд был первым среди британских коммунистов, кто выступил на выборах как «коммунист», и таким образом стал первым в Англии коммунистическим депутатом. На заседаниях парламента он занимал место отдельно от депутатов Лейбористской партии и часто выделялся среди прочих скромной поношенной одеждой. На выборах 1923 года не был переизбран.

В 1923 году принимал участие в IV конгрессе Коминтерна и был выбран в Исполком Коминтерна.

В 1924 году вышел из компартии и вернулся в Лейбористскую партию. В 1928 вступил в  и в 1928—1931 редактировал её печатный орган «Социал-демократ». В 1931 возглавил .

Литература 
 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание пятое. т. 23.
 Enemy Within the Empire, Australian League of Rights
 The tasks awaiting the Communist Party, Weekly Worker
 A. J. P. Taylor — revisionism , age-of-the-sage.org
 Revolutionaries and the Labour Party , Duncan Hallas

Ссылки 
 mr-john-newbold Walton Newbold
 John Turner Walton Newbold Archive  Marxists Internet Archive

Члены Исполкома Коминтерна
Члены Коммунистической партии Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Члены парламента Соединённого королевства (1922—1923)
Члены Фабианского общества